Qhubeka Assos (UCI Team Code: TQA) — южноафриканская профессиональная шоссейная велокоманда, получившая профессиональную континентальную лицензию в 2013 году. С 2016 по 2021 год он имеет лицензию UCI WorldTour.

История 
В 2012 году команда  была зарегистрирована как первая профессиональная континентальная команда Африки. Первую крупную победу команде принес Геральд Циолек, победивший на Милан — Сан-Ремо в 2013 году.

В 2014 году команда получила wildcard на участие в Вуэльте Испании 2014, тем самым впервые приняв участие в гранд-туре. В августе 2014 к ним присоединился норвежец Эдвальд Боассон Хаген, с которым команда подписала двухлетний контракт. А в сентябре стало известно, что команду пополнят такие звезды как Тайлер Фаррар и Мэттью Госс.

В январе 2015 Amaury Sports Organisation (ASO) анонсировала 22 команды, которую примут участие в Тур де Франс 2015. Таким образом MTN-Qhubeka стала первой африканской командой, принявшей участие в «Большой Петле». 18 июля, в Международный день Нельсона Манделы Стив Каммингс одержал победу на 14-м этапе, благодаря чему стал первым победителем этапа гранд-туров в истории команды.

По окончании сезона 2015 году команда сменила название на , пополнила свои ряды Марком Кавендишем и получила лицензию Мирового Тура UCI. 2 июля 2016 года Кавендиш выиграл первый этап Тур де Франс 2016 и стал первым обладателем жёлтой майки лидера Гранд Тура в истории команды.

Текущий сезон 
Состав
 
Победы

Состав
 
Победы

Состав
 
Победы

Состав

Победы

Главные достижения

Гранд-Туры

Многодневки 
нет побед

Однодневки 
 1 победа:
Милан — Сан-Ремо : 2013 (Геральд Циолек)

Континентальные чемпионаты 
 Чемпионат мира на Треке : 1 
 Мэдисон : 2016 (Марк Кавендиш)
 Чемпионат Африки : 2 
 Групповая гонка : 2015 (Луис Мейнтджес)
 Индивидуальная гонка : 2019 (Стефан Де Бод)

Национальные чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте procyclingstats.com
 Профиль на сайте Мирового Тура

Бывшие велосипедные команды